Rögnitz kan avse:

Rögnitz – en kommun i dettyska distrikten Nordwestmecklenburg
Rögnitz (å) – en å i de tyska förbundsländerna Mecklenburg-Vorpommern och Niedersachsen